10000 puede referirse a:

 Diez mil, un número natural;
 X milenio, décimo milenio;
 Expedición de los Diez Mil, campaña de mercenarios griegos contratados en el imperio persa;
 Los diez mil mártires, durante las persecuciones romanas;
 10,000 Maniacs, un grupo musical de Rock alternativo;
 10 000 a. C., X milenio a. C. y antes;
 10 000 a. C., una película estadounidense;
 10,000 Days, es el cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense Tool;
 Ten Thousand Fists, es el tercer álbum de la banda de hard rock y metal alternativo Disturbed;
 10 000 metros (atletismo), una prueba de fondo del actual atletismo.